Список станцій Українських залізниць

Н